E-meslam – ceremonialna nazwa mezopotamskich świątyń boga Nergala i innych bóstw świata podziemnego. Najważniejszymi z nich były:
 E-meslam – świątynia boga Nergala w mieście Kuta w Babilonii
 E-meslam – świątynia boga Nergala w mieście Tarbisu w Asyrii

Bibliografia 
 George A.R., House Most High. The Temples of Ancient Mesopotamia, Eisenbrauns, Winona Lake 1993, s. 126-127.